Il toponimo Villaviciosa può riferirsi a diverse località:

Filippine 
 Villaviciosa, municipalità della provincia di Abra

Spagna 
 Villaviciosa, comune della comunità autonoma delle Asturie
 Villaviciosa de Odón, comune della comunità autonoma di Madrid